Stora Skåltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skåltjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (9,25 ha)
Stora Skåltjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Skåltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn